Ronchetto bezeichnet:

 Ronchetto delle Rane, Stadtteil von Mailand
 Ronchetto sul Naviglio, Stadtteil von Mailand